Титас Стремавичюс (, род. 15 февраля 1998, Каунас) — литовский шахматист, гроссмейстер (2020).

Биография 
Выпускник Гимназии имени Йонаса Басанавичюса в Каунасе. Член спортивного общества „Jaunalietuvių sporto organizacija“, позже начал выступать за клуб „ŠK Margiris Kaunas“. Воспитанник мастера ФИДЕ Л. Шолиса.

Чемпион Литвы 2021 года. Серебряный призёр чемпионата Литвы 2015 и 2016 годов (в 2016 года разделил 1—2 места с Т. Лаурушасом и уступил по дополнительным показателям).

В составе сборной Литвы участник шахматной олимпиады 2018 г.

Многократный участник юношеских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях. Главное достижение — бронзовая медаль юношеского чемпионата Европы 2015 г. в категории до 18 лет (разделил 2—3 места с М. Петросяном и проиграл тай-брейк).

Участник личного чемпионата Европы 2017 г.

Победитель Кубка Прибалтики 2014 г. (турнир с нормой международного мастера).

Победитель опен-турниров в Лихтенраде (2015 г.; впереди гроссмейстеров А. В. Ковалева, О. М. Романишина, Я. Г. Мейстера, М. Муше и других), Паневежисе (2018 г.). Участник большого дележа 1-го места в опен-турнире в Шарлотте (2021 г.).

Победитель международных турниров в Паневежисе (2016 г.), Шарлотте (2018, 2019 и 2022 гг., в 2018 г. разделил 1—2 места с Дж. Юй, в 2022 г. — с Чжоу Цзяньчао), Сент-Луисе (2019 г., разделил 1—2 места с С. В. Маценко, тай-брейк завершился со счетом 1½ : 1½), Нью-Йорке (2021 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Титаса Стремавичюса на шахматных олимпиадах среди юношей до 16 лет
 Выступления Титаса Стремавичюса в Кубках европейских клубов
 Выступления Титаса Стремавичюса в личных чемпионатах Европы

 Шахматисты Литвы
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
 Шахматные гроссмейстеры